Savanne (landschap), een tropisch of subtropisch graslandschap
 Savanne (Mauritius), een district in Mauritius
 Savanne (voornaam), een meisjesnaam
 Savanne, voorheen Century (band), een Surinaamse muziekgroep in de jaren 1970-1980

Zie ook
 Savannah (meerdere betekenissen)
 Tropisch savanneklimaat, ook wel savanneklimaat genoemd
 Chinaklimaat, ook wel gematigd savanneklimaat genoemd